Tommy Kron, cestista statunitense
2796 Kron, asteroide

Pagine correlate 
Kroon
Crohn

Altri progetti